Zimmerman kan som auktorsförkortning betyda:

 Elwood C. Zimmerman
 Dale A. Zimmerman

Robotskapade auktorsförkortningar